ARQ steht für:
 ARQ-Protokoll, mehrere unterschiedliche Netzwerkprotokolle, die bei fehlerhaften Übertragungen Wiederholungen der Übertragungen anfordern können
 ARQ (Film), US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Tony Elliott (2016)

AR-Q steht für:
 Neuquén (Provinz), ISO 3166-2 Code der argentinischen Provinz

arq steht für:
 Algerisch-Arabisch (ISO-639-3-Code)

ARQ